Der Begriff Rumiñahui bezeichnet
 einen Vulkan, siehe Rumiñahui (Vulkan)
 einen Heerführer der Inka, siehe Rumiñahui (Inka)